Benchley ist der Familienname folgender Personen: 

 Belle Benchley (1882–1973), US-amerikanische Zoo-Direktorin und Autorin
 Henry Wetherby Benchley (1822–1867), US-amerikanischer Politiker
 Nathaniel Benchley (1915–1981), US-amerikanischer Autor
 Peter Benchley (1940–2006), US-amerikanischer Autor
 Robert Benchley (1889–1945), US-amerikanischer Humorist, Theaterkritiker und Schauspieler

Benchley steht für

 Benchley (Texas), Stadt im Robertson County, Texas